JHW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Chautauqua County, Jamestown (New York), Stati Uniti